Post Danmark Rundt 2015 var den 25. udgave af cykelløbet Post Danmark Rundt, og blev kørt fra den 4. august til den 8. august 2015. Det bestod af seks etaper fordelt på fem dage. Danmarks Cykle Union meddelte at 3. etape var den hårdeste nogensinde. Yderligere blev de sidste 50 kilometer af hver etape livetransmitteret på tv.

Hold 
Deltagerlisten bestod af fire hold fra UCI World Tour, ni professionelle kontinentalhold, alle fire danske kontinentalhold samt det danske landshold, der består af danske ryttere, hvis hold ikke stiller op i løbet. Det betyder, at der i alt startede 144 ryttere, fordelt på 18 hold, hvoraf 127 ryttere gennemførte.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Klassement

Samlet klassement

Ungdomsklassement

Pointklassement

Bakkeklassement

Holdkonkurrence

Referencer